Gossip (grup), grup, de rock indie americà
 Gossip Girl, sèrie de televisió estatunidenca
 Gossip (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca del 2000 dirigida per Davis Guggenheim